|componenta=
|suprafață_totală_km2=44.75
|suprafata_metropolitana_km2=
|altitudine=512
|populație_note_subsol=
|populație=12561
|recensământ=2006-12-31
|densitate=
|populatie_urbana=
|populatie_metropolitana=
|an=
|fus_orar=CET
|fus_orar_DST=CEST
|utc_offset=+1
|utc_offset_DST=+2
|camp1_gol_nume=Număr de înmatriculare (auto)
|camp1_gol_info=GZ  (bis 1972: KRU)
|cod_poștal=86381
|tip_cod=Cod zonal
|cod=08282 (teilweise auch 08283)
|website=www.krumbach.de
|descriere_hartă2= 
}}

Krumbach este un oraș din districtul Günzburg, regiunea administrativă Șvabia, landul Bavaria, Germania.

Vezi și 
 Lista orașelor și comunelor din Bavaria
 Lista orașelor din Bavaria

Legături externe

Orașe din Bavaria